

Суккулово — село, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Суккулово — село, Єрмекеєвський район, Башкортостан